Schabtsche (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Schabtsche (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Schabtsche (Korosten)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Schabtsche (Horochiw)